Pretzel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pretzel (* 1961), deutscher Kulturhistoriker und Autor
 Carl Pretzel (1864–1935), deutscher Schulreformer
 Ernst Pretzel (1887–1953), deutscher Politiker (NSDAP)
 Raimund Pretzel, bürgerlicher Name von Sebastian Haffner (1907–1999), deutscher Publizist
 Ulrich Pretzel (1898–1981), deutscher Germanist

Pretzel bezeichnet:

 eine amerikanische Variante der Brezel, siehe Brezel #Brezeln in anderen Ländern

Siehe auch:
 Pretzell